Small Device C Compiler (SDCC) — компилятор языка программирования C с поддержкой большого количества целевых микроконтроллеров:

 Intel MCS51 (8031, 8032, 8051, 8052 и другие)
 Варианты DS80C390
 Основанные на Freescale (ранее Motorola) HC08 (hc08, s08)
 Основанные на Zilog Z80 (z80, z180, ez80, gbz80, Rabbit 2000/3000, Rabbit 3000A)
 Maxim (ранее Dallas)
 STMicroelectronics STM8

Ведётся работа над поддержкой Microchip PIC16 и PIC18.

Примечания 

Компиляторы Си
Свободные компиляторы и интерпретаторы